Les Dragons de l’empereur noir est le deuxième tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Chevaliers d'Émeraude. Il est paru le  aux éditions Mortagne au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

L’histoire se déroule sept ans après les aventures précédentes.

Résumé 
Ce tome commence avec l'adoubement des anciens Écuyers. Après son adoubement, Bridgess n'hésite pas à démontrer son intérêt à Wellan, son ancien maître. Les Chevaliers peuvent donc prendre de nouveaux apprentis. Maintenant âgée de neuf ans, Kira désire plus que tout devenir Écuyer. Mais pour la protéger de l’Empereur Noir, qui veut à toux prix la capturer pour l'amener chez lui et en faire son héritière, Wellan et le magicien Élund doivent refuser sa candidature. Frustrée de ne pas pouvoir devenir une écuyère , la fillette conjure un Chevalier mort depuis des centaines d’années afin qu’il lui apprenne le maniement des armes. Il s'agit de Hadrian d'Argent, l'ancien chef des tout premiers chevalier d’Émeraude et ancêtre (présumé) de Kira.

Lorsque les Chevaliers trouvent un cheval qui est un serviteur de l'Empereur Noir au château d'Émeraude, leur premier réflexe est de le tuer. Kira, qui avait pris l'étalon en amitié, les en empêche. En compromis, elle laisse le cheval s'en aller. Bridgess obtient malgré Wellan, qu'elle ait la possibilité de lui enseigner l'escrime et l'équitation. Peu après, Bridgess emmène Swan son apprentie et Kira faire de l'équitation dans les environs. Elle ne s'attendait certes pas à rencontrer un dragon, mais c'est pourtant ce qui se produit. Afin d'enquêter sur l'intrusion de ces bêtes au cœur-même du continent, les Chevaliers doivent à nouveau partir. Ils trouvent finalement la solution; des œufs de dragons ont été jetés dans les rivières d'Enkidiev. Puisque ces bêtes se nourrissent de cœurs encore battants, ils pourraient faire de grands ravages. Trouver la solution au mystère ne suffit pas et les Chevaliers doivent donc trouver ces bébés dragons pour les éliminer. Ils ont failli faire une victime en la personne de Bridgess. Celle-ci subit effectivement une blessure qui se révèle être empoisonnée. Seule Kira pourra la sauver grâce à ses pouvoirs. Au même moment, Asbeth, le sorcier à la solde de l’empereur, se prépare à s’attaquer aux guerriers magiciens, semant la destruction sur son passage. Sa première victime n'est autre que Cameron, l'Écuyer de Wellan. Chloé faillit être une deuxième victime. Elle survivra heureusement et Dempsey, réalisant son amour pour elle, lui demandera de l'épouser.

Désirant accroître sa puissance magique avant d’affronter l’homme-oiseau (Asbeth) en duel, Wellan se rendra au Royaume des Ombres, où il recevra l’enseignement de l'Immortel Nomar. Il y découvre au passage que le Royaume des Ombres et le Royaume des Esprits ne sont pas des étendues de glaces remplies d'âmes perdues, (comme le laisserait croire les habitants superstitieux d'Enkidiev) mais que ce sont deux royaumes souterrains renfermant deux populations distinctes. La première, dans le Royaume des Ombres (ou Alombria) renferme l'Immortel Nomar et une centaine d'hybrides conçus par l'Empereur Noir Amecareth qui voulait en faire ses héritiers. L'Empereur Noir cherchant toujours tous ces hybrides, Nomar est obligé de les cacher dans ce royaume souterrain. La seconde population, dans le Royaume des Esprits (ou Esperita) renferme aussi une centaine d'habitants, mais cette fois des humains que Onyx (un ancien Chevalier d'Émeraude) avait emportés avec lui pour fonder une nouvelle civilisation et pour pouvoir gouverner un royaume. 

Wellan suivra son entraînement pour accroître ses pouvoirs auprès de Nomar pendant près de dix ans, mais grâce à la magie de l'Immortel ces dix ans n'auront été que quelques jours pour le monde extérieur. Wellan en ressort avec de plus grands pouvoirs; il peut reprendre ses forces en quelques secondes grâce à une technique de méditation intense et peut maintenant projeter des serpents en feux grâce à ses mains.

Lors du départ de Wellan, Asbeth tente de tendre un piège pour éliminer les Chevaliers. Wellan reviendra heureusement à temps et mettra à profit les nouveaux pouvoirs qu'il a acquis pour expédier le sorcier au loin. En effet durant une bataille sur la côte d'Enkidiev, le Chevalier lance une puissante rafale sur le sorcier qui tentait de s'échapper car étant grièvement blessé.

Liens externes 

 La fiche du roman sur le site officiel
 http://www.anne-robillard.com 
 http://www.anne-robillar.com/les-chevaliers-d-emeraude
 http://www.anne-robillard.com/journal_onyx/journal_onyx_00.html
 http://michel-lafon.fr

Notes et références

Références 

Les Chevaliers d'Émeraude
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2003
2003 en fantasy